Banne (rechtsgebied)
 Banne Buiksloot, een wijk in Amsterdam-Noord in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 De Banne (Schagen), een industrieterrein in Schagen